Tempel de Ptah (Gerf Hoessein)
 Tempel van Ptah (Karnak)
 Tempel van Ptah (Memphis) (Grote tempel van Ptah)
 Tempel van Ptah van Ramses geliefd bij Amon, soevereine god van Heliopolis te Memphis
 Tempel van Ptah en Sekhmet van Ramses II te Memphis
 Tempel van Ptah (Pi-Ramesse)